2-й стрелковый корпус — общевойсковое оперативно-тактическое соединение (стрелковый корпус) РККА СССР.

История 
После окончания Гражданской войны и интервенции в связи с реформированием Вооружённых сил Союза ССР, с 1922 года, было принято решение о внесении изменений в организационные структуры, в том числе и стрелковых войск (СтВ) Красной Армии. Так самостоятельное соединение отдельная стрелковая бригада была упразднена. Высшим постоянным войсковым соединением в СтВ РККА определён стрелковый корпус в составе управления и двух — трёх стрелковых дивизий. В дивизиях количество стрелковых полков сокращено с девяти до трёх единиц. Новая организация СтВ РККА, при сокращении ВС Союза в тот период, позволила сохранить максимальное количество дивизий. В дальнейшем организационно-штатная структура ск совершенствовалась.

Корпус сформирован в сентябре 1922 года в Москве как 2-й армейский корпус на основании приказов войскам МВО № 740/184 от 10 июня 1922 года, № 920/236 от 18 июля 1922 года, № 1133/388 от 12 сентября 1922 года. Приказом войскам МВО № 297 от 8 марта 1923 года переименован во 2-й стрелковый корпус

Входил в состав МВО: Москва (июнь 1922—1936), БВО (1936 — июль 1938), Калининского ВО: Калинин, Великие Луки (июль 1938 — июль 1940).

В октябре 1939 года 2-й особый стрелковый корпус был введён на территорию Латвии в качестве контингента советских войск на основании Пакта о взаимопомощи между СССР и Латвийской Республикой с Конфиденциальным протоколом к нему.

После включении Латвии в состав СССР в июле 1940 года корпус перешёл в подчинение созданного ПрибОВО: Либава, Каря-Оста, Двинск (июль 1940 — апрель 1941). К июню 1941 года — в составе Западного особого военного округа.

В действующей армии с 22 июня по 20 августа 1941 года.

По предвоенным планам управление корпуса, дислоцированное в Минске, должно было передислоцироваться в Бельск в Белостокском выступе, где в новый состав корпуса должны были войти 113-я и 49-я стрелковые дивизии. Также ему должен был подчиняться 13-й механизированный корпус до прибытия управления 13-й армии, в состав которой должны были войти оба корпуса.

На 22 июня 1941 года штаб корпуса, не имея подчинённых стрелковых частей, возвращался со штабных учений в районе Белостока. Все корпусные части дислоцировались в Минске, исключая 151-й корпусной артиллерийский полк, который находился в Здановичах. По прибытии в Минск в состав корпуса вошли 100-я (с 25 июня 1941 года) и 161-я (с 26 июня 1941 года) стрелковые дивизии. Корпус был подчинён 13-й армии Западного фронта

Вечером 25 июня 1941 года 100-я стрелковая дивизия, усиленная 151-м корпусным артполком, выдвинулась в район севернее Минска, с целью прикрытия с севера шоссе Минск — Борисов. 161-я стрелковая дивизия оставалась в резерве близ Минска. Утром 26 июня 1941 года на марше дивизия понесла потери от авиаудара, и не сумела дойти до назначенных позиций. Тем не менее, части дивизии вступили в бой с частями 7-й танковой дивизии, и свои позиции удержали. Но основные силы противника обошли дивизию с открытого правого фланга и устремились к шоссе. 27 июня 1941 года с фронта, развёрнутого на север, 100-ю стрелковую дивизию уже не атаковали, и она с полком 161-й стрелковой дивизии в течение двух дней контратаковала в направлении на восток в районе Роевичи, Городок, Ошмянцы фланг немецкой группировки, вышедшей к шоссе.. 28 июня 1941 года противник начал атаковать правый фланг корпуса и 29 июня 1941 года соединения корпуса, хотя и не сумев остановить замыкание кольца вокруг Минска, сами сумели выйти из образующегося вокруг корпуса кольца, отойти на юго-восток, и занять позиции на рубеже Топилово, Волма, Смиловичи, имея открытым свой правый фланг.. При этом в корпусе закончились топливо, боеприпасы и продовольствие. На 30 июня 1941 года корпусу была поставлена задача атаковать противника и выйти на рубеж Острошицкий Городок, Паперня, Ошмянцы, Заречье. Тем не менее, командованием был разрешён отход корпуса, в случае наступления превосходящих сил противника на рубеж Малый Стахов, Слободка. Так и получилось, корпус уже к исходу дня 29 июня 1941 года занимал рубеж Пекалин — Смиловичи — Кравча и нёс при отступлении серьёзные потери. 30 июня 1941 года корпус получил приказ на отход и организации обороны по рубежу Курганье — Дуброво — Червень, куда корпус вышел 1 июля 1941 года. В этот же день корпус получил директиву на отход к утру 3 июля 1941 года за Березину. Корпус отходил с боями, вёл тяжёлые бои за переправы на Березине, но у Чернявки не смог их удержать. 4 июля 1941 года корпус был переподчинён командованию 20-й армии и в этот день смог переправиться на восточный берег реки. В ночь на 5 июля 1941 года корпус, произведя перегруппировку, перешёл к обороне по восточному берегу Березины на фронте Чернявка — Журовка — Бродец.. 6 и 7 июля 1941 года корпус успешно отражает несильные атаки противника, но 8 июля 1941 года, будучи охваченным с флангов, начал отступление к реке Друть. К 10 июля 1941 года корпус был отброшен за Днепр в районе Копыся, отошёл с передовой за линию фронта в район Чемоданы, и перегруппировался. На 12 июля 1941 года корпусу была поставлена задача вместе с 1-й мотострелковой дивизией отбросить противника за Днепр. Однако удар не удался, и напротив контратакой советские войска были отброшены. На 13 июля 1941 года остатки корпуса вели бои в районе Горки и продолжали удерживать противника, постепенно отступая в направлении Монастырщины. В ходе этих боёв корпус попал в окружение в районе Сахаровки и с боями выходил из окружения. С 24 июля 1941 года корпусное управление вместе со 161-й стрелковой дивизией из боёв выведено и направлено на восстановление в район Гжатска.

В первые дни августа корпус получил статус отдельного и вошёл в состав Резервного фронта, объединив в своём составе 258-ю, 280-ю и 290-ю стрелковые дивизии, 753-й и 761-й артполки ПТО; также в составе оставался 151-й корпусной артиллерийский полк

16 августа 1941 года управление корпуса обращено на формирование 50-й армии.

В составе и боевой состав

Командиры корпуса 

 Надёжный, Дмитрий Николаевич (с 19.10.1922 по 1923)
 Белов, Иван Панфилович (05.06.1924.-18.07.1925)
 Федько, Иван Фёдорович (13.11.1925 — 15.02.1927)
 Путна, Витовт Казимирович (февраль — июнь 1927)
 Соколов, Владимир Николаевич (1927 — октябрь 1928)
 Левичев, Василий Николаевич (октябрь 1928 — сентябрь 1929)
 Никитин, Семён Васильевич (март 1931 — апрель 1931) врид
 Кутяков, Иван Семёнович (апрель 1931 — декабрь 1935)
 Зюзь-Яковенко, Яков Иванович (февраль 1936 — 07 июня 1937), комдив, 
 Смирнов, Илья Корнилович (13 июня — 30 декабря 1937)
 Кузнецов, Василий Иванович (23 марта — 23 июля 1938)
 Бакунин, Фёдор Алексеевич (февраль — октябрь 1939)
 Морозов, Василий Иванович (21 октября 1939 — 26 июля 1940)
 Ермаков, Аркадий Николаевич (с 29 июля 1940 по 29 августа 1941), генерал-майор

Начальники штаба корпуса 

 Алкснис, Ян Янович (03.1925 по 03.1926)

Помощники начальника штаба корпуса 

 Давыдовский, Иван Елизарович (06.1931 по 01.1936)

Примечания

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии
 Перечень № 4 управлений корпусов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Командный состав РККА и РКВМФ в 1941—1945 годах
 Путеводитель РГВА

Стрелковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1922 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году